Royal (englisch und französisch für „königlich“) steht für:
 umgangssprachlich ein Mitglied der Britischen Königsfamilie
 Royalsegel, ein Rahsegel
 Royal Bay, Bucht Südgeorgiens, Südatlantik
 Royal-Tarock, Wettkampfvariante des ungarischen Tarock-Kartenspiels
 Chrysler Royal, US-amerikanisches Automodell (1933–1950)
 Dodge Royal, US-amerikanisches Automodell (1954–1959)
 Royal Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Royal Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Royal Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Royal Tourist Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Royal BAM Group, das größte niederländische Bauunternehmen
 Royal Boskalis Westminster, niederländisches Bauunternehmen

Royal ist der Name folgender Orte in den USA:
 Royal (Alabama), Blount County
 Royal (Arkansas), Garland County
 Royal (Florida)
 Royal (Georgia), Bleckley County
 Royal (Illinois), Champaign County
 Royal (Iowa), Clay County
 Royal (Kentucky), Grayson County
 Royal (Missouri), Phelps County
 Royal (Nebraska), Antelope County
 Royal (Beaufort County, North Carolina)
 Royal (Franklin County, North Carolina)
 Royal (Oregon)
 Royal (Pennsylvania)
 Royal (Utah), Carbon County
 Royal (West Virginia), Raleigh County

Royal ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Joe Royal (1942–2015), US-amerikanischer Sänger
 Darrell Royal (1924–2012), US-amerikanischer Footballtrainer
 Dwight Royal (* 1988), jamaikanischer Fußballschiedsrichter
 Eddie Royal (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Ernie Royal (1921–1983), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Gregory Charles Royal (* 1961), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Kate Royal (* 1979), britische Sängerin
 Marshall Royal (1912–1995), US-amerikanischer Jazz-Altsaxophonist und Klarinettist
 Robert Royal (* 1979), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ségolène Royal (* 1953), französische Politikerin

Siehe auch:
 Royal Society Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Royal College (Begriffsklärung)
 Hotel Royal (Begriffsklärung)
 Kir Royal (Begriffsklärung)
 Port Royal (Begriffsklärung)

 Royale (Begriffsklärung)
 Royals (Begriffsklärung)
 Royall (Begriffsklärung)
 Royle (Familienname)